Маркус Шлоссер (; род. 24 января 1972, Зеберг, Швейцария) — швейцарский мотогонщик, чемпион мира по шоссейно-кольцевым гонкам в классе мотоциклов с колясками 2021 года, 6-кратный чемпион Германии (2006, 2007, 2009, 2010, 2017, 2020), 2-кратный чемпион Швейцарии (1992, 1994), чемпион Нидерландов 2017 года. Обладатель абсолютного рекорда по продолжительности промежутка между дебютом в Чемпионате мира и завоеванием титула (1994—2021, 27 лет). Также, завоевав титул в возрасте 49 лет и 278 дней, Шлоссер стал самым возрастным чемпионом мира, побив рекорд Стива Эбботта, державшийся с 2002 года.

Спортивная карьера 

Маркус Шлоссер начал выступать в гонках на мотоциклах с колясками в национальном чемпионате Швейцарии и выиграл его дважды — в 1992 и 1994 годах. В год своего второго успеха он дебютировал в Чемпионате мира с пассажиром Джанкарло Кавадини; лучшим результатом стало 13-е место на Гран-При Нидерландов.

В 1998 году Шлоссер с пассажиром Даниэлем Хаузером впервые поднялся на подиум в гонке (два вторых места — в Австрии и в Чехии) и в чемпионате, став в последнем бронзовым призёром. Тем не менее, первая победа пришла к Шлоссеру почти 10 лет спустя: в 2007 году они с пассажиром Адольфом Ханни выиграли второй заезд гонки в немецком городе Шлайц. Эта победа оставалась в карьере пилота единственной до 2016 года, когда Шлоссер выступал в паре с Томасом Хофером (интересно, что Ханни к тому времени завоевал уже три чемпионских титула).

Сезон 2021 года Шлоссер и его пассажир Марсель Фриз провели в ударном ритме, одержав в 15 гонках 8 побед и 13 раз поднявшись на подиум. Сильное и стабильное выступление на протяжении сезона наконец принесло Шлоссеру долгожданный чемпионский титул в мировом зачёте.

На протяжении карьеры Шлоссер не раз пропускал целые сезоны для участия в национальных чемпионатах Германии и Нидерландов.

Результаты выступлений в Чемпионате мира по шоссейно-кольцевым гонкам на мотоциклах с колясками

Ссылки 
 Официальный сайт Маркуса Шлоссера

Примечания 

 Персоналии по алфавиту
 Спортсмены по алфавиту
 Мотогонщики по алфавиту
 Мотогонщики Швейцарии